Neerlandese (anche nella forma Nederlandese) – relativo ai Paesi Bassi
Lingua neerlandese – lingua parlata ufficialmente nei Paesi Bassi, nel Belgio e nel Suriname

Pagine correlate 
Olandese